Matts Eriksson kan syfta på:
 Matts Eriksson (guldsmed)
 Matts Eriksson (skulptör)